Tento článek udává postavení hráčů v kanadském bodování na Mistrovství světa v ledním hokeji 2014.

Aktuální k 22. květnu, 9.00

 
 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2014